Пасо дел Буро има више значења:

 Пасо дел Буро (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо дел Буро (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо дел Буро (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо дел Буро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Буро (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику